Cordillera de la Costa puede hacer referencia a:

Cordillera de la Costa (Chile), un alineamiento montañoso en Chile, frente al océano Pacífico.
Cordillera de la Costa (Venezuela), un alineamiento montañoso en Venezuela, frente al mar Caribe.